Nyanga (o Banyanga) – popolo dell'Africa centrale
Nyanga – fiume in Gabon e Repubblica del Congo
Yannick Nyanga – rugbista a 15 francese

Distretto di Nyanga – distretto della Repubblica del Congo

Provincia di Nyanga – provincia del Gabon
Nyanga – località del Gabon

Nyanga – circoscrizione urbana della Tanzania

Distretto di Nyanga – distretto dello Zimbabwe
Nyanga – città dello Zimbabwe